Ritter pode se referir a:

 Johann Wilhelm Ritter (1776-1810), físico alemão, descobridor da radiação ultravioleta.
 Carl Ritter (1779-1859), geógrafo alemão, precursor da Geografia moderna.
Cervejaria Ritter, antiga cervejaria brasileira fundada em Pelotas, no Rio Grande do Sul.
 Krysten Ritter atriz estadunidense.

Desambiguação